Plaatsen in verschillende Sloveense gemeenten:
Boršt (Brežice), een plaats in de Sloveense gemeente Brežice 
Boršt (Koper), een plaats in de Sloveense gemeente Koper
Boršt (Metlika), een plaats in de Sloveense gemeente Metlika